

Biografia
Nacque a Marylebone, come terzo figlio di William Cavendish, VII duca di Devonshire, e di sua moglie, Lady Blanche Howard, figlia del VI conte di Carlisle e una nipote del VI duca di Devonshire.

Fu commissionato nel Rifle Brigade. Poi si unì alla II Milizia del Derbyshire (poi Forestale Sherwood), ma nel 1888 si trasferì nella Royal Lancaster Regiment.

Matrimonio
Il 3 agosto 1865 sposò la cugina Emma Lascelles, una figlia di William Lascelles. La coppia ebbe tre figli:

 Victor Christian William Cavendish, IX duca di Devonshire (1868-1938)
 Lord Richard Frederick Cavendish (1871-1946);
 Lord John Spencer Cavendish (1875-1914), ucciso in azione nella prima guerra mondiale.

Edward Cavendish
Deputati britannici